«Классика НХЛ 100» () — матч регулярного чемпионата НХЛ сезона 2017/2018 между командами «Оттава Сенаторз» и «Монреаль Канадиенс», который состоялся 16 декабря 2017 года на футбольном стадионе «Ти-ди Плэйс Стэдиум» в Оттаве. Матч, который проходил при температуре воздуха -12 °C, закончился «сухой» победой «Сенаторз» со счётом 3:0. Этот матч стал последним мероприятием НХЛ, приуроченным к празднованию столетнего юбилея лиги.

Предыстория 
Матч был анонсирован 17 марта 2017 года и приурочен к празднованию столетнего юбилея Национальной хоккейной лиги, а также 125-летию Кубка Стэнли, 25-летию клуба «Оттава Сенаторз» и 150-летию образования Канадской конфедерации. Этот матч для «Сенаторз» стал вторым на открытом воздухе (после Классики наследия 2014), «Монреаль» же уже в четвёртый раз участвовал в подобном матче.

Стадион 
«Ти-ди Плэйс Стэдиум» является футбольным стадионом, на котором проводят свои домашние матчи клубы «Оттава Фьюри» (USL) и «Оттава Редблэкс» (CFL). В связи со спонсорскими обязательствами на время всех мероприятий, связанных с «Классикой НХЛ 100», стадион получил название «Лэнсдаун Парк».

4 декабря на стадионе начался монтаж хоккейной площадки.

Положение команд перед матчем 
Перед матчем «Оттава» провела 30 матчей в регулярном чемпионате 2017/2018, в которых одержала 10 побед, потерпела 20 поражений, 7 из которых в овертайме и по буллитам, и с 27 очками занимала 15-е место в Восточной конференции.

«Монреаль» провёл 32 матча, победив в 14 и проиграв в 18 (14 из них в основное время), и с 32 очками занимал 12-е место в Восточной конференции.

Этот матч стал третьей встречей «Сенаторз» и «Канадиенс» в сезоне 2017/2018. Оба предыдущих матча выиграл «Монреаль» со счётом 8:3 и 2:1.

Матч

Отчёт

Три звезды матча 
 Эрик Карлссон («Оттава Сенаторз»). 1 результативная передача;
 Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс»). 35 сэйвов;
 Жан-Габриэль Пажо («Оттава Сенаторз»). 1 гол.

Составы команд

Примечания 

НХЛ в сезоне 2017/2018
2017 год в хоккее
Оттава Сенаторз
Монреаль Канадиенс
Матчи НХЛ на открытом воздухе
Спортивные соревнования в Оттаве